Tágo má více významů: 
 kulečníkové tágo, šťouchací hůl ke hře kulečníku
 stavěcí klíč na tramvajové výhybky, výhybková tyč (slang)
 taxi, vůz taxislužby (slang)
 tisíc korun (slang)
 koště (vojenský slang)
 penis (vulgární slang)
 jak tágo = opilý
 blbý jak tágo

Externí odkazy